Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2011 vond plaats van 17 tot en met 23 oktober 2011 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel – Titelhoudster Roberta Vinci nam geen deel aan deze editie van het toernooi. Het eerste reekshoofd Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland won de titel zonder setverlies. In de finale versloeg ze de ongeplaatste Roemeense Monica Niculescu die voor het eerst van haar carrière in een WTA-finale stond – de eindstrijd werd beslist met 6–2 6–2. Azarenka wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Luxemburg op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel. De Nederlandse Bibiane Schoofs, die zich eerst voor het hoofdtoernooi had moeten kwalificeren, wist te winnen van onder andere Angelique Kerber en bereikte de kwartfinale – daar werd ze uitgeschakeld door de Britse Anne Keothavong.

Dubbelspel – Titelhoudsters Timea Bacsinszky en Tathiana Garbin waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová was vorig jaar verliezend finalist. Deze keer wonnen ze het toernooi, door in de finale het als tweede geplaatste koppel Lucie Hradecká en Jekaterina Makarova in twee sets te verslaan. Het was de negende gezamenlijke titel van de Tsjechische dames. Benešová won daarnaast nog vier titels met andere partners; Záhlavová-Strýcová zes. Het Nederlandse team Kiki Bertens en Bibiane Schoofs had zich voor het toernooi ingeschreven, maar moest wegens duizeligheid van Bertens al voor hun eersterondepartij verstek laten gaan.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Luxemburg 2011
Luxemburg